Фильоль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фильоль, Убальдо (род. 1950) — аргентинский футболист, вратарь.
 Фильоль, Хайме (род. 1946) — чилийский профессиональный теннисист.